Никола Корчев може да се отнася за:

 Никола Корчев (1836 — 1921) — опълченец, спасил Самарското знаме;
 Никола Корчев (1931 — 2006) — български скулптор, негов сродник.